El término Iz puede referirse a:

Israel Kamakawiwoʻole, músico hawaiano, también conocido como "IZ", "Brudda Iz" y "El gigante gentil".
Iž, isla en el archipiélago de Zadar, en la parte croata del mar Adriático.